Puchar Ligi Irlandii Północnej w piłce siatkowej mężczyzn 2017 – 2. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Ligi Irlandii Północnej zorganizowany przez stowarzyszenie Northern Ireland Volleyball. Zainaugurowany został 26 stycznia 2017 roku.

W rozgrywkach uczestniczyło 10 drużyn grających w National League oraz Division 1. Rozgrywki składały się z 1. rundy, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, a o awansie decydował jeden mecz. Przed 1. rundą odbyło się losowanie wyłaniające pary meczowe 1. rundy i drabinkę na dalszą część turnieju.

Finał odbył się 3 maja 2017 roku w hali sportowej w Jordanstown Sports Village, stanowiącej część jednego z kampusów University of Ulster. Puchar Ligi Irlandii Północnej zdobył , pokonując w finale .

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

I runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Ligi Irlandii Północnej w piłce siatkowej mężczyzn
2017 w piłce siatkowej
2017 w Wielkiej Brytanii